

Persone
Martín Fernandez (Martín Alejandro Fernández Figueira)  – calciatore uruguaiano (n. 2001)
Martín Fernandez (Martín Fernández Benítez),  – calciatore uruguaiano (n. 2003)